El municipio de Amanda (en inglés: Amanda Township) es un municipio ubicado en el condado de Allen en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 2071 habitantes y una densidad poblacional de 23,25 personas por km².

Geografía 
El municipio de Amanda se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 89.07 km², de la cual 86,28 km² corresponden a tierra firme y (3,13 %) 2,79 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2071 personas residiendo en el municipio de Amanda. La densidad de población era de 23,25 hab./km². De los 2071 habitantes, el municipio de Amanda estaba compuesto por el 98,07 % blancos, el 0,39 % eran afroamericanos, el 0,05 % eran amerindios, el 0,24 % eran asiáticos, el 0,29 % eran de otras razas y el 0,97 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,82 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Allen (Ohio)